Hahndorff ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hahndorff (1852–1920), deutscher Generalleutnant
 Viktor Hahndorff (1858–1935), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Hahndorf